Condado de Curry es el nombre de 2 condados en los Estados Unidos:

 Condado de Curry (Nuevo México) 
 Condado de Curry (Oregón)